

Localidades 
 Nicollet (Minnesota)
 Condado de Nicollet

Ou ainda:
 Nicolletia

Desambiguação